Gunnar Nordahl
Knut Nordahl
Thomas Nordahl
Johan Nordahl Brun
Desambiguações de sobrenomes